«Керкинитида» () — женский волейбольный клуб из Евпатории. Команда являлась единственным представителем Крыма в чемпионате Украины по волейболу среди женщин. С 2014 года выступает в чемпионате Крыма.

История 

Команда основана в 1992 году на базе 11-й школы, где преподавателем физкультуры являлся Леонид Хрычов, ставший главным тренером «Керкинитиды». Параллельно с «Керкинитидой» Хрычов руководил молодёжной сборной Украины. Финансировалась команда за счёт городского бюджета. В сезоне 1992/93 команда завоевала бронзу чемпионата, а в сезоне 1994/95 — бронзу Кубка Украины. По итогам 1995 года газета «Крымская правда» назвала «Керкинитиду» лучшей спортивной командой года на полуострове. В сезоне 1995/96 «Керкинитида» стала обладателем Кубка и вновь стала бронзовым призёром чемпионата. Команда принимала участие в Кубке Европейской конфедерации волейбола. После сезона 1999/00 чемпионат был реформирован и разделён на «суперлигу» и «высшие» лиги. В сезоне 2004/05 команда сумела вернутся в главный по силе дивизион. В 2006 году была собрана сборная Крыма на основе волейболисток «Керкинитиды», занявшая серебро на Всеукраинских молодёжных играх.

В сезоне 2007/08 команда вылетела из Суперлиги и смогла вернуться туда спустя два сезона. В 2013 году на домашней арене команды было установлено оборудование для онлайн-трансляций поединков. После присоединения Крыма к России команда не была заявлена на чемпионат России. В июне 2014 года скончался Леонид Хрычов, руководившей командой на протяжении более 20 лет. В декабре 2014 года глава администрации Евпатории Андрей Филонов объявил о том, что городской бюджет прекращает финансирование команды. По его словам годичный бюджет команды составлял около 1 миллиона гривен, в то время как на весь остальной спорт в городе выделялось 100 тысяч гривен.

После 2014 года команда одержала победу на Открытом Кубке Краснодарского края в Крымске. С 2014 года «Керкинитида» принимает участие в чемпионате Крыма, так как для участия в чемпионате России нет достаточного финансирования. В сезоне 2015/16 команда стала бронзовым призёром первенства Крыма.

Достижения 
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига)
 Бронза (2): 1992/93, 1995/96

 Кубок Украины по волейболу среди женщин
 Золото: 1995/96
 Серебро: 2006/07
 Бронза (4): 1994/95, 1998/99, 2010/11, 2011/12

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fvu.in.ua

Женские волейбольные клубы Украины
Волейбольные клубы, основанные в 1992 году
Спорт в Евпатории
Спортивные клубы Крыма
1992 год в Крыму